Borbone-Conti – ramo collaterale della casata dei Borbone
 Armando di Borbone-Conti – nobile francese
 Francesco Luigi di Borbone-Conti – nobile francese
 Luigi-Armando I di Borbone-Conti – nobile francese
 Luigi Armando II di Borbone-Conti – nobile francese
 Luigi Francesco di Borbone-Conti – nobile, generale e diplomatico francese
 Luigi Francesco Giuseppe di Borbone-Conti – nobile francese
 Luisa Enrichetta di Borbone-Conti – nobildonna francese
 Maria Anna di Borbone-Conti – nobildonna francese
 Francesco di Borbone-Conti – condottiero francese